В данный список включены все таксоны отряда Перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera) Новой Зеландии. В настоящее время он включает более 700 видов (истинное их число с учётом неописанных может составить около 3000 видов). Они представляют 47 семейств, из которых 8 интродуцированы на острова (Tenthredinidae, Pergidae, Siricidae, Agaonidae, Scolebythidae, Mutillidae, Scoliidae, Vespidae).

Подотряд SYMPHYTA

Siricoidea
3 вида из 2 семейств

 Siricidae (1)
Sirex noctilio Fabricius, 1793
 Xiphydriidae (2)
Moaxiphia deceptus (Smith, 1876) E
Moaxiphia duniana (Gourlay, 1927) E

Orussoidea
1 вид из 1 семейства
 Orussidae (1)
 Guiglia schauinslandi (Ashmead, 1903) E

Tenthredinoidea
5 видов из 2 семейств
 Pergidae (1)
Phylacteophaga froggatti Riek, 1955
 Tenthredinidae (4 вида)
Caliroa cerasi (Linnaeus, 1758)
Nematus oligospilus Förster, 1854 [Berry, 1997]
Pontania proxima (Lepeletier, 1823)
Priophorus morio (Lepeletier, 1823)

Подотряд APOCRITA

Evanioidea
7 видов из 1 семейства

 Gasteruptiidae (7)
Gasteruption expectatum Pasteels, 1957 E
Gasteruption flavicuspis Kieffer, 1911 E
Gasteruption scintillans Pasteels, 1957 E
Pseudofoenus crassipes (Smith, 1876) E [Jennings & Austin, 1994]
Pseudofoenus nocticolor Kieffer, 1911 E [Jennings & Austin, 1994]
Pseudofoenus pedunculatus (Schletterer, 1889) E [Jennings & Austin, 1994]
Pseudofoenus unguiculatus (Westwood, 1841) E [Jennings & Austin, 1994]

Ceraphronoidea
11 видов из 2 семейств

 Megaspilidae (9)
Conostigmus variipilosus Dessart, 1997 E [Dessart, 1997]
Dendrocerus aphidum (Rondani, 1877)
Dendrocerus carpenteri (Curtis, 1829)
Dendrocerus laticeps (Hedicke, 1929)
Lagynodes coxivillosus coxivillosus Dessart, 1987 E
Lagynodes gastroleius Dessart, 1987 E
Lagynodes hecaterapterus Dessart, 1981 E
Lagynodes velutinus Dessart & Masner in Dessart, 1977 E [Dessart, 1977]
Trichosteresis glaber (Boheman, 1832)

 Ceraphronidae (2)
Aphanogmus Thomson sp. (indet.) [NZAC-PD]
Ceraphron Jurine sp. (indet.) [NZAC-PD]

Proctotrupoidea 
Около 80 видов из 3 семейств
 Proctotrupidae (7)
 Diapriidae (73)
 Maamingidae (2) E

Platygastroidea  
около 50 видов из 2 семейств
 Platygastridae (18)
 Scelionidae (31)

Cynipoidea  
9 видов из 2 семейств

 Figitidae (7) (вкл.Eucoilidae и Charapidae)
 Cynipidae (2)

Chalcidoidea 
15 семейств
 Agaonidae (5)
 Aphelinidae (35)
 Chalcididae (6)
 Encyrtidae (80)
 Eulophidae (85) (вкл.Elasmidae)
 Eupelmidae (5)
 Eurytomidae (7)
 Mymaridae (50)
 Mymarommatidae (3)
 Perilampidae (2)
 Pteromalidae (72)
 Rotoitidae (2)
 Signiphoridae (4)
 Torymidae (10)
 Trichogrammatidae (17)

Ichneumonoidea 
Около 200 видов, 2 семейства
 Ichneumonidae (~100)
 Braconidae (~100)

Chrysidoidea 
Около 20 видов  из 4 семейств
 Bethylidae (6)
 Chrysididae (0)
 Dryinidae (6)
 Embolemidae (1)
 Scolebythidae (1)

Vespoidea 

Около 60 видов из 5 семейств
 Formicidae (40 видов)
 Mutillidae (1)
 Ephutomorpha bivulnerata (André, 1901)
 Scoliidae (1)
 Radumeris tasmaniensis (Saussure, 1855) (Berry et al. 2001)
 Pompilidae (11)
 Epipompilus insularis Kohl, 1884 E
 Cryptocheilus australis (Guérin, 1830)
 Priocnemis (Trichocurgus) carbonarius (Smith, 1855) E
 Priocnemis (Trichocurgus) conformis Smith, 1876 E
 Priocnemis (Trichocurgus) crawi Harris, 1987 E
 Priocnemis (Trichocurgus) monachus (Smith, 1855) E
 Priocnemis (Trichocurgus) nitidiventris Smith, 1878 E
 Priocnemis (Trichocurgus) ordishi Harris, 1987 E
 Sphictostethus calvus Harris, 1987 E
 Sphictostethus fugax (Fabricius, 1775) E
 Sphictostethus nitidus (Fabricius, 1775) E
 Tiphiidae (0)
 Vespidae (5)
 Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798)
 Polistes (Polistes) chinensis (Fabricius, 1793)
 Polistes (Polistela) humilis (Fabricius, 1781)
 Vespula (Vespula) germanica (Fabricius, 1793)
 Vespula (Vespula) vulgaris (Linnaeus, 1758)

Apoidea 
Около 60 видов, 5 семейств
 Sphecidae (19 видов)
 Colletidae (29)
 Halictidae (5)
 Lasioglossum (Chilalictus) cognatum (Smith, 1853)
 Lasioglossum (Austrevylaeus) mataroa Donovan, 2007 E (Donovan, 2007)
 Lasioglossum (Austrevylaeus) maunga Donovan, 2007 E (Donovan, 2007)
 Lasioglossum (Austrevylaeus) sordidum (Smith, 1853) E
 Nomia (Acunomia) melanderi Cockerell, 1906 P
 Megachilidae (3)
 Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) (Donovan, 2007) A
 Megachile (Eutricharaea) rotundata  (Fabricius, 1787) P
 Osmia coerulescens (Latreille, 1758) P
 Apidae (5)
 Apis mellifera Linnaeus, 1758 P
 Bombus (Megabombus) hortorum (Linnaeus, 1761) P
 Bombus (Megabombus) ruderatus (Fabricius, 1775) P
 Bombus (Subterraneobombus) subterraneus (Linnaeus, 1758) P
 Bombus (Bombus) terrestris (Linnaeus, 1758) P

См. также 
 Перепончатокрылые
 Список перепончатокрылых Австралии
 Список жесткокрылых Новой Зеландии

Примечания

Литература 
 «The Insects of Australia and New Zealand» (R.J.Tillyard). — 1928. — 560 xi pp. — Angus & Robertson, Ltd., Sydney.
 Don, W. 2007. Ants of New Zealand. — Otago University Press, New Zealand. — ISBN 9781877372476

Ссылки 
 Checklist of New Zealand Hymenoptera. Version 6, 2007.  

Переп